|-
| 31401 - || 1999 AK || 6 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31402 - || 1999 AR || 7 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31403 - || 1999 AV || 7 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31404 - ||  || 7 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31405 - ||  || 9 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31406 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31407 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31408 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31409 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31410 - ||  || 12 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31411 ||  || 10 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 31412 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31413 - ||  || 15 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31414 Rotarysusa ||  || 14 ianuarie 1999 ||  || , 
|-
| 31415 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31416 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 31417 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31418 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31419 - ||  || 6 ianuarie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 31420 - || 1999 BV || 16 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 31421 - || 1999 BZ || 17 ianuarie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 31422 - ||  || 16 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 31423 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31424 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31425 ||  || 16 ianuarie 1999 || Kushiro || , 
|-
| 31426 - ||  || 19 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 31427 - ||  || 20 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31428 - ||  || 20 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 31429 - ||  || 21 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 31430 - ||  || 22 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31431 Cabibbo ||  || 21 ianuarie 1999 ||  || 
|-
| 31432 - ||  || 24 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31433 - ||  || 24 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 31434 - ||  || 25 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 31435 - ||  || 23 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 31436 - ||  || 26 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31437 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31438 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31439 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31440 - ||  || 25 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31441 - ||  || 17 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 31442 Stark ||  || 7 februarie 1999 ||  || 
|-
| 31443 ||  || 5 februarie 1999 ||  || 
|-
| 31444 - ||  || 9 februarie 1999 || Oaxaca || 
|-
| 31445 - ||  || 12 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31446 - ||  || 12 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31447 - ||  || 12 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31448 - ||  || 13 februarie 1999 ||  || 
|-
| 31449 - ||  || 14 februarie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 31450 - ||  || 14 februarie 1999 || Reedy Creek || 
|-
| 31451 Joenickell ||  || 9 februarie 1999 || Grasslands || 
|-
| 31452 - ||  || 14 februarie 1999 || Caussols || 
|-
| 31453 - ||  || 14 februarie 1999 || Caussols || ODAS
|-
| 31454 - ||  || 13 februarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 31455 - ||  || 15 februarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 31456 - ||  || 15 februarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 31457 - ||  || 15 februarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 31458 Delrosso ||  || 15 februarie 1999 ||  || , 
|-
| 31459 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31460 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31461 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31462 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31463 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31464 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31465 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31466 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31467 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31468 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31469 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31470 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31471 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31472 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31473 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31474 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31475 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31476 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31477 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31478 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31479 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31480 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31481 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31482 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31483 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31484 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31485 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31486 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31487 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31488 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31489 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31490 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31491 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31492 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31493 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31494 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31495 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31496 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31497 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31498 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31499 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 31500 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-